HKP est un sigle qui peut désigner :
 Hong Kong Police (en français, police de Hong Kong), la police civile assurant le maintien de l'ordre public dans la région administrative spéciale de Hong Kong ;
  (en français, Parti de la libération du peuple), un parti politique de gauche populiste et anti-impérialiste en Turquie, qui prône le socialisme révolutionnaire.

HKP est un code qui peut désigner :
 , un petit aéroport régional situé à l'extrémité nord-ouest de Maui, à Hawaï, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports